

Toponyme
 Baigts, commune française des Landes
 Baigts-de-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme